Павел Серге́ев:
 Сергеев, Павел Александрович (род. 1993) — российский футболист.
 Сергеев, Павел Валерьевич (род. 1987) — российский баскетболист.
 Сергеев, Павел Васильевич (1931—2007) — российский учёный-фармаколог, академик АМН, заслуженный деятель науки РФ.
 Сергеев, Павел Всеволодович  (род. 1955) — советский учёный-горняк, доктор технических наук, профессор.
 Сергеев, Павел Никонорович (1900—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Сергеев, Павел Филиппович (1911—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.